S0 oder S0 (S-Null) steht für:

 S0-Bus, Schnittstelle einer ISDN-Installation
 S0-Schnittstelle, Schnittstelle zur Übertragung von Messwerten, z. B. in der Gebäudeautomatisierung
 die Integrated Truss Structure S0, eine Gitterstruktur der Internationalen Raumstation, siehe Integrated Truss Structure

Siehe auch:
 SO

Abkürzung